Příjmení Watts nosí více významných osobností:

 Alan Watts (1915–1973) – anglický básník, filosof, spisovatel
 Duncan J. Watts (* 1971) – australský sociolog
 Charlie Watts (1941–2021) – britský rockový bubeník
 Chester Burleigh Watts (1889–1971) – americký astronom
 Jon Watts (* 1981) – americký režisér, scenárista a producent
 Naomi Wattsová (* 1968) – britsko-australská herečka
 Quincy Watts (* 1970) – americký atlet, sprinter
 Reggie Watts (* 1972) – americký hudebník

Externí odkazy